Monção - ventos que trazem a estação das chuvas no Índico
Clima monçônico - tipo climático Am da classificação climática de Köppen-Geiger

Ou ainda:
 Monções (expedições fluviais) - típicas na época do ciclo do ouro
 Monções (livro) - de Sérgio Buarque de Holanda

Localidades

 Monção (Maranhão)
 Monções (São Paulo)

 Monção (Portugal)
 Monção (freguesia)

Ver também
 Monzón (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos